Те́рнер ( — токар) — поширене англійське прізвище з нормандськими коренями.

Найчастіше воно походить від назви професії виробника дрібних предметів з дерева, металу чи кістки, шляхом обточування на токарному верстаті (від давньофранцузького tornier — «токарний верстат», що у свою чергу має латинське походження). У цьому сенсі воно є відповідником німецьких прізвищ Drexel, Drechsler, Dressler та Dreyer, польського Tokarz, фінського Sorvari та пов'язане з такими англійськими прізвищами, як Potter і Crocker.

Інші варіанти походження включають давньофранцузьке tournoieur, яке стосується того, хто відповідає за участь у турнірі або бере участь у ньому, та Turnhare, яке стосується прудкого бігуна (того, хто може випередити зайця).

Відомі носії прізвища

А 
 Айк Тернер (; 1931—2007) — американський музикант.
 Алекс Тернер (;  1986) — музикант, вокаліст і автор пісень.
 Афіда Тернер (, уроджена — Хафідда Мессаї, Hafidda Messaï;  1976) — французька співачка, медіа-персона, акторка.

Б 
 Біг Джо Тернер (, справжнє ім'я: Джо́зеф Ве́рнон Те́рнер молодший, ; 1911—1985) — американський блюзовий співак.
 Боб Тернер (; 1934—2005) — канадський хокеїст.
 Браян Тернер (; 1949) — новозеландський футболіст, що грав на позиції півзахисника, нападника, згодом — тренер.
 Брі Тернер (; 1977) — американська акторка і танцівниця.

В 
 Вільям Тернер (; 1775—1851) — англійський художник, аквареліст та графік.
 Вільям Лакін Тернер (; 1867—1936) — англійський художник-пейзажист.
 Віктор Тернер (; 1920—1983) — британський антрополог.

Г 
 Герберт Холл Тернер (; 1861—1930) — англійський астроном.
 Гленн Тернер (;  1984) — австралійський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (2012).
 Грант Тернер (;  1989) — британський плавець.
 Грант Тернер (;  1959) — новозеландський футболіст, півзахисник.
 Грем Тернер (;  1947) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Д 
  (, уроджена — ;  1962) — американська акторка, продюсер, політична активістка і письменниця.
 Джейсон Тернер (;  1975) — американський стрілець, олімпійський медаліст (2008).
 Джек Тернер (;  1943) — американський екофілософ, поборник захисту дикої природи.
 Джон Тернер (;  1929) — 17-й Прем'єр-міністр Канади.
 Джордж Тернер (; 1841—1910) — англійський художник-пейзажист і фермер.
 Джордж Реджинальд Тернер (; 1916—1997) — австралійський письменник і критик.
 Довсон Тернер (; 1775—1858) — англійський банкір та ботанік.

Е 
 Едвард Тернер Беннетт (; 1797—1836) — британський зоолог і письменник.
 Ейдан Тернер (,  1983) — ірландський актор.
 Емі Тернер (;  1984) — австралійська регбістка, олімпійська чемпіонка (2016).

К 
 Каллум Тернер (;  1990) — англійський актор і фотомодель.
 Кеті Тернер (;  1962) — американська ковзанярка, шорт-трекістка, олімпійська чемпіонка (1992, 1994).
 Кетлін Тернер (;  1954) — американська актриса кіно й театру.
 Крістофер Тернер (;  1972) — британський письменник, біограф.

Л 
 Лана Тернер (; 1921—1995) — кіноактриса, зірка Голлівуду.
 Лі Тернер (; 1958) — британський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

М 
 
 Майлз Тернер (;  1996) — американський баскетболіст, центровий.
 Метт Тернер (;  1994) — американський футболіст, воротар.

Р 
 Рубі Тернер (;  1958) — британська співачка ямайського походження, авторка пісень і акторка театру і кіно.

С 
 Синтія Тернер (; 1932—2021) — мальтійська піаністка.
 Софі Тернер (;  1996) — англійська акторка.
 Стенсфілд Тернер (; 1923—2018) — американський військовий.

Т 
 Тед Тернер (;  1938) — американський бізнесмен.
 Тіна Тернер (;  1939) — американська співачка.

Ф 
 Фредерик Джексон Тернер (; 1861—1932) — американський історик, автор «теорії кордону».

Вигадані персонажі 
 Коул Тернер () — вигаданий персонаж серіалу «Всі жінки відьми».

Примітки